Lager kan syfta på

 Lager (bildbehandling) – för att separera olika delar i en bild inom digital bildbehandling
 Lager (teknik) – teknisk anordning för att minska friktion
 Lager (byggnadsteknik) – en byggnadsdel som kan överföra statiska krafter och/eller rörelser
 Elektrodynamiska lager – en typ av lager för att hålla roterande axlar på plats
 Lager (växt) – ett träd som tillhör familjen lagerväxter
 Lagerblad – en krydda
 Lagerkrans – en krans för huvudet gjord av kvistar från lagerträdet
 Lager 157 – en svensk butikskedja
 Lager Heuberg – en av tyska Bundeswehrs truppövningsplatser
 Lager (tillgångar) – lagertillgångar 
 Lagerbyggnad – en förvaringsbyggnad för kommersiella varor
 Lagerlokal – en förvaringslokal för kommersiella varor
 Varulager – företagsekonomisk term
 Lageröl – en öltyp
 Ljus lager – ett underjäst öl

Personer
 Paul Lager (1920–2019), svensk målare
 Per Lager (född 1944), svensk miljöpartist och riksdagsledamot

Fiktiva karaktärer
 Charline "Charlie" Lager, en bokserie fiktiv detektiv skapad av Linda Bengtsdotter